Le terme Forum de Dakar peut désigner :
 le Forum international de Dakar sur la Paix et la sécurité en Afrique, forum annuel, lancé en 2014,
 le Forum mondial sur l'éducation de Dakar, en avril 2000, sous l'égide de l'Unesco,
 la  édition du Forum social mondial, en 2011.